Mistrzostwa Azji w Piłce Ręcznej Kobiet 2015 – piętnaste mistrzostwa Azji w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez AHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Azji. Odbył się w dniach 14–23 marca 2015 roku w Dżakarcie. Tytułu zdobytego w 2012 roku broniła reprezentacja Korei Południowej. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do MŚ 2015.

Losowanie grup odbyło się 11 stycznia 2015 roku, następnie jednak wycofała się reprezentacja Turkmenistanu. Ostatecznie zatem dziewięć uczestniczących drużyn rywalizowało systemem kołowym w ramach dwóch grup, a czołowa dwójka z każdej z nich uzyskała awans do półfinałów. W zawodach triumfowały Koreanki, które wraz z Japonkami i Chinkami awansowały bezpośrednio do mistrzostw świata, uplasowane na czwartej pozycji reprezentantki Kazachstanu otrzymały zaś prawo do gry w turnieju barażowym.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Azjatycka Federacja Piłki Ręcznej 

Mistrzostwa Azji w piłce ręcznej
2015 w piłce ręcznej
2015 w Indonezji
Sport w Dżakarcie